Эйлеров путь (эйлерова цепь) в графе — это путь, проходящий по всем рёбрам графа и притом только по одному разу. (ср. Гамильтонов путь)

Эйлеров цикл — эйлеров путь, являющийся циклом, то есть замкнутый путь, проходящий через каждое ребро графа ровно по одному разу.

Полуэйлеров граф — граф, в котором существует эйлеров путь.

Эйлеров граф — граф, в котором существует эйлеров цикл.

Существование эйлерова цикла и эйлерова пути

В неориентированном графе 
Согласно теореме, доказанной Эйлером, эйлеров цикл существует тогда и только тогда, когда граф связный или будет являться связным, если удалить из него все изолированные вершины, и в нём отсутствуют вершины нечётной степени.

Эйлеров путь в графе существует тогда и только тогда, когда граф связный и содержит не более двух вершин нечётной степени. Ввиду леммы о рукопожатиях, число вершин с нечётной степенью должно быть чётным. А значит эйлеров путь существует только тогда, когда это число равно нулю или двум. Причём, когда оно равно нулю, эйлеров путь вырождается в эйлеров цикл.

В ориентированном графе 
Ориентированный граф  содержит эйлеров цикл тогда и только тогда, когда он сильно связан или среди его компонент сильной связности только одна содержит ребра (а все остальные являются изолированными вершинами) и для каждой вершины графа её входящая степень   равна её исходящей степени , то есть в вершину входит столько же ребер, сколько из неё и выходит: .

Так как эйлеров цикл является частным случаем эйлерова пути, то очевидно, что ориентированный граф  содержит эйлеров путь тогда и только тогда, когда он содержит либо эйлеров цикл, либо эйлеров путь, не являющийся циклом. Ориентированный граф  содержит эйлеров путь, не являющийся циклом, тогда и только тогда, когда он слабо связен и существуют две вершины   и  (начальная и конечная вершины пути соответственно) такие, что их полустепени захода и полустепени исхода связаны равенствами  и , а все остальные вершины   имеют одинаковые полустепени исхода и захода:  .

Поиск эйлерова пути в графе 
Можно всегда свести задачу поиска эйлерова пути к задаче поиска эйлерова цикла. Действительно, предположим, что эйлерова цикла не существует, а эйлеров путь существует. Тогда в графе будет ровно 2 вершины нечётной степени. Соединим эти вершины ребром, и получим граф, в котором все вершины чётной степени, и эйлеров цикл в нём существует. Найдём в этом графе эйлеров цикл (алгоритмом, описанным ниже), а затем удалим из ответа несуществующее ребро.

Поиск эйлерова цикла в графе

Алгоритм Флёри 

Алгоритм был предложен Флёри в 1883 году.

Пусть задан граф . Начинаем с некоторой вершины  и каждый раз вычеркиваем пройденное ребро. Не проходим по ребру, если удаление этого ребра приводит к разбиению графа на две связные компоненты (не считая изолированных вершин), т.е. необходимо проверять, является ли ребро мостом или нет.

Этот алгоритм неэффективен: время работы оригинального алгоритма O(|E|2). Если использовать более эффективный алгоритм для поиска мостов, то время выполнения можно снизить до  , однако это всё равно медленнее, чем другие алгоритмы. 

Алгоритм может быть распространен на ориентированные графы.

Алгоритм на основе циклов
Будем рассматривать самый общий случай — случай ориентированного мультиграфа, возможно, с петлями. Также мы предполагаем, что эйлеров цикл в графе существует (и состоит хотя бы из одной вершины). Для поиска эйлерова цикла воспользуемся тем, что эйлеров цикл — это объединение всех простых циклов графа. Следовательно, наша задача — эффективно найти все циклы и эффективно объединить их в один.

Реализовать это можно, например, так, рекурсивно:
 procedure find_all_cycles (v)
 var массив cycles
 1. пока есть цикл, проходящий через v, находим его
     добавляем все вершины найденного цикла в массив cycles (сохраняя порядок обхода)
     удаляем цикл из графа
 2. идем по элементам массива cycles
     каждый элемент cycles[i] добавляем к ответу
     из каждого элемента рекурсивно вызываем себя: find_all_cycles (cycles[i])
Достаточно вызвать эту процедуру из любой вершины графа, и она найдёт все циклы в графе, удалит их из графа и объединит их в один эйлеров цикл.

Для поиска цикла на шаге 1 используем поиск в глубину.

Сложность полученного алгоритма — O(|E|), то есть линейная относительно количества рёбер в данном графе.

Примечания

См. также 
 Гамильтонов цикл
 Граф (математика)
 Задача о ходе коня
 Дискретная математика
 Проблема семи мостов Кёнигсберга
 Список объектов, названных в честь Леонарда Эйлера

Ссылки 
 Реализация алгоритма поиска эйлерова цикла (краткие описания и программы на C++)
 Реализация алгоритма поиска эйлерова цикла на codenet.ru
 Теория графов и комбинаторика
 Графы. Циклы и разрезы (ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА: АЛГОРИТМЫ, Визуализаторы)
 Е. Гик. «Шахматы и математика» Конь-хамелеон
 

Объекты теории графов
Теория графов
Объекты, названные в честь Леонарда Эйлера